RXA steht für:
 Regional Express Airlines, australische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flughafen Raudha im Jemen (IATA-Code)

RXA